Ritualmusik bezeichnet:
 in Ritualen eingesetzte Musik
 einen Avantgarde-Musikstil des Industrial#Ritual